Die Welsh Open 1999 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1998/99, das vom 25. bis 31. Januar 1999 in der International Arena von Cardiff ausgetragen wurde. Nach sieben Jahren in der nahe gelegenen Küstenstadt Newport war das Turnier in die walisische Hauptstadt gewechselt.

Paul Hunter vergab bereits in Runde 2 seine Chance auf die Titelverteidigung aus dem Vorjahr. Mark Williams holte sich seinen zweiten Titel in seiner walisischen Heimat nach 1996. Er besiegte Stephen Hendry mit 9:8.

Im Viertelfinale gelang Ronnie O’Sullivan ein Maximum Break, das erste, das bei den Welsh Open gespielt wurde. Für ihn selbst war es das zweite Break mit der Idealpunktzahl 147.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Die Gewinnsumme stieg gegenüber dem Vorjahr um etwa 10 %. Der Zugewinn verteilte sich auf alle Plätze vom Sieger mit einem Plus von 2.000 £ bis zu den Letzten 96 mit 100 £ mehr. 

Bei den Punkten für die Weltrangliste änderte sich für die Finalisten nichts, da es diesmal weniger Qualifikationsteilnehmer gab, gab es nur für die Erstrundenverlierer weniger Punkte.

Für das Maximum Break gab es zu der Prämie für das höchste Break zusätzlich 20.000 £, also insgesamt 25.000 £.

Finalrunde 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich im Vorjahr in der Qualifikation in Plymouth durchgesetzt hatten.

Finale 
Zum dritten Mal in drei Jahren trafen Stephen Hendry und Mark Williams in einem Main-Tour-Finale aufeinander, zweimal hatte bisher der Waliser gewonnen. Hendry versuchte, es diesmal besser zu machen und zog dreimal zog Hendry um zwei Punkte davon. Dreimal glich Williams aber auch wieder aus. Nach dem 7:7 ging der Waliser dann erstmals in Führung, verpasste dann aber die Entscheidung. Trotz eines 52er Breaks von ihm gelang Hendry wieder der Ausgleich zum 8:8. In einem umkämpften Entscheidungsframe hatte schließlich Williams das bessere Ende für sich und zog mit seinem zweiten Welsh-Open-Sieg mit seinem Kontrahenten gleich.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden zwischen dem 29. Juli und dem 3. September 1998 im englischen Plymouth in den Plymouth Pavillions statt. In Runden mit jeweils 64 Spielern wurden die 32 Spieler ermittelt, die Anfang 1999 im Hauptturnier in Cardiff gegen die Top 32 der Weltrangliste antraten, wobei besser platzierte Spieler für die höheren Qualifikationsrunden gesetzt waren. Vor der letzten Qualifikationsrunde gab es außerdem eine Zwischenrunde mit 6 Spielen für nichtbritische Spieler (Overseas Qualifiers)

Century-Breaks 
14 Spieler erzielten im Hauptturnier 27 Breaks von mindestens 100 Punkten. Ronnie O’Sullivan gelang nicht nur das erste Maximum Break der Welsh-Open-Geschichte, er erzielte die drei höchsten Breaks des diesjährigen Turniers. Die meisten Centurys erzielte aber Turniersieger Stephen Hendry, drei seiner sechs 100er Breaks gelangen ihm im Finale.

Quellen 

1999
Snookerveranstaltung 1999
Billardturnier in Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff